

Persone 
 Antonio Bocchetti – calciatore italiano
 Salvatore Bocchetti – allenatore e ex calciatore italiano
 Sara Bocchetti – cestista italiana

Altro 
 Clan Sacco-Bocchetti – clan camorristico operante nella periferia nord-est di Napoli